Esta é uma lista de municípios da Paraíba por população segundo o censo demográfico de 1950. Na divisão territorial da época, o estado se dividia em 41 municípios.

PB 1950
Pop 1950